Rabillo de cordero puede referirse a:
El nombre común de la planta Phalaris aquatica.
El nombre común de la planta Phalaris canariensis.